Nordstrand bezeichnet:

 Nordstrand, eine ehemalige Insel und heutige Halbinsel in Schleswig-Holstein
 Nordstrand (Gemeinde), die nach der Halbinsel benannte, aber nicht mit ihr deckungsgleiche Gemeinde
 Nordstrand (Film), einen deutschen Kinofilm
 Nordstrand (Erfurt), einen See in Erfurt
 Nordstrand (Oslo), einen Stadtteil von Oslo
 Nordstrand-Klasse, einen Schleppertyp der Deutschen Marine

Nordstrand ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Daniel von Freins-Nordstrand († 1683), Geheimer Rat und Hof-Küchenmeister des Herzogs von Schleswig-Holstein-Gottorf
 Morten Nordstrand (* 1983), dänischer Fußballspieler